Миловзо́ров, Міловзо́ров — російське прізвище.

 Миловзоров Єгор Володимирович ( 1987) — російський хокеїст.
 Міловзоров Олександр Петрович ( 1938) — український художник